Старая студия братьев Уорнеров (), также известная как студия КТЛА () и студия Трибьюн () — здание на бульваре Сансет в Голливуде, Лос-Анджелес, США, в котором располагались и располагаются несколько известных кинокомпаний. В 2002 году здание было включено в Национальный реестр исторических мест США.

В декабре 1934 года, на студии Уорнер Бразерс в Бербанке пожар уничтожил 15 акров (), вынудив компанию перенести свою студию обратно на Сансет Бульвар. После пожара, Джек Л. Уорнер сказал: «У нас есть вполне достаточно средств на нашей студии на Бульваре Сансет, чтобы позаботиться о всех непосредственных механических и конструкционных требованиях».

Многие телесети снимают здесь свои телешоу, например, телесериал Ханна Монтана на Disney Channel.

Студия была построена в 1950-х годах, как Golden West Studios она принадлежала «ковбою» Джину Отри. В 1985 году Tribune Company выкупила студию.

Виктория Реканьо работает в этой компании.

Примечания 

Здания и сооружения Лос-Анджелеса
Warner Bros.
Объекты Национального реестра исторических мест в Лос-Анджелесе
Здания и сооружения, заложенные в 1919 году
Здания и сооружения, построенные в 1923 году в США
Бульвар Сансет